Mbanza peut être :

 Mbanza, tribu du bassin du Congo (Congo-Kinshasa, Centrafrique, Congo-Brazzaville)
 Mbanza, un village de la République démocratique du Congo, dans la province du Bas-Congo
 Mbanza-Kongo, une ville de l'Angola, ancienne capitale de l'Empire kongo
 Mbanza-Ngungu, une ville de la République démocratique du Congo et une partie du Congo Brazzaville, dans la province du Bas-Congo
 Mbandja ou mbandza, langue oubanguienne